Brian Jackson peut désigner :
 Brian Jackson (1952-), musicien américain ;
 Brian Jackson (1959-), joueur de basket-ball américain ;
 Brian Jackson (1980-), joueur de basket-ball américain.